Marey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Marey im Département Vosges
Marey-lès-Fussey im Département Côte-d'Or
Marey-sur-Tille im Département Côte-d'Or

Marey ist der Familienname folgender Personen:
Étienne-Jules Marey (1830–1904), französischer Physiologe, Erfinder und Fotopionier